Amor gitano – film del 1930 diretto da Lionel Barrymore e, non accreditato, Hal Roach
 Amor gitano – singolo di Alejandro Fernández e Beyoncé del 2007
 Amor gitano – telenovela argentina
 Amor gitano – telenovela messicana